Miejscowości w USA:
 Oakfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Oakfield – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Oakfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Oakfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Oakfield – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Oakfield (ang. Oakfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Oakfield (ang. Oakfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Oakfield (ang. Oakfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Oakfield (ang. Oakfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Oakfield (ang. Oakfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
W Wielkiej Brytanii:
 Oakfield – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)